Barrio de San Juan puede referirse a:

en España 
 Barrio de San Juan de Pamplona, Navarra;
 Barrio de San Juan Bautista de Madrid;
 Barrio de San Juan Bautista de San Vicente de la Sonsierra
 Barrio de San Juan (Las Palmas de Gran Canaria)

en México 
 Barrio San Juan de Dios de Guadalajara;
 Barrio de San Juan de Mérida, Yucatán;
 Barrio de San Juan de la Ciudad de México;
 Barrio de San Juan de Xochimilco, Distrito Federal;
 Barrio de San Juan de Salvatierra, Guanajuato.
 Barrio de San Juan de Iguala de la Independencia, Guerrero.
 Barrio de San Juan, Atlautla
 Barrio de San Juan, Colotlán
 Barrio de San Juan, Huauchinango
 Barrio de San Juan, Ixpantepec Nieves
 Barrio de San Juan, Otzolotepec
 Barrio de San Juan, Quimixtlán
 Barrio de San Juan, San Juan Lachigalla
 Barrio de San Juan, Tecamachalco
 Barrio de San Juan, Totoltepec de Guerrero
 Barrio de San Juan, de Zapopan
 Barrio de San Juan, Uruapan
 Barrio de San Juan, Zumpango de Ocampo
 Barrio de San Juan, Tequisquiapan
 Barrio de San Juan, Villa de Allende
 Barrio de San Juan, Quecholac
 Barrio de San Juan, Coyoacan
 Barrio de San Juan, Celaya
 Barrio de San Juan, Valladolid